Amerikai Egyesült Államok
Tioga (Colorado)
Tioga (Észak-Dakota)                                                                                                                                                                                                    
Tioga (Florida)
Tioga (Iowa)
Tioga (Kalifornia), Bennettville régi neve
Tioga (Louisiana)
Tioga (New York)
Tioga (Nyugat-Virginia)
Tioga (Pennsylvania)
Tioga (Texas)
Tioga (Wisconsin)

Lásd még
Tioga megye (egyértelműsítő lap)